Высотка — высотное здание. 
 «Высотка» (англ. High-Rise) — социально-фантастический роман британского писателя Джеймса Балларда.
 «Высотка» (англ. High-Rise) — британский фильм 2015 года, экранизация романа Балларда.